Fogerty ist der Familienname folgender Personen:

 John Fogerty (* 1945), US-amerikanischer Rocksänger, Gitarrist und Songwriter
 Tom Fogerty (1941–1990), US-amerikanischer Rockgitarrist, Bruder von John Fogerty

Siehe auch:
 Fogarty